AMX steht für:
 Aeroméxico, mexikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 AMC AMX, ein Automobilmodell des US-amerikanischen Herstellers American Motors Corporation
 AMX (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 AMX International AMX, ein leichtes Kampfflugzeug aus italienisch-brasilianischer Fertigung
 AMX index, niederländischer Börsenindex
 AMX LLC, US-amerikanischer Hersteller von Mediensteuerungen
 AMX Mod, serverseitige Erweiterung für die GoldSrc-Engine
 AMX Mod X, Nachfolger von AMX Mod
 Ateliers de Construction d’Issy-les-Moulineaux, einen ehemaligen französischen Rüstungsbetrieb (heute zu Nexter gehörend); aus dessen Fertigung
 AMX-10P, einen französischen Transport- und Schützenpanzer
 AMX-10 RC, einen französischen Spähpanzer
 AMX-13, eine leichte französische Panzerfamilie
 AMX-30, einen französischen Kampfpanzer
 AMX-30 AuF1, eine Panzerhaubitze auf Basis des AMX-30
 AMX-32 und AMX-40, nicht in Serie gegangene Weiterentwicklungen des AMX-30
 Leclerc (Panzer), den derzeit modernsten französischen Kampfpanzer
 AMX-VTP, einen französischen Schützenpanzer (mit verschiedenen Modifikationen)

amx steht für:
 Anmatjirra (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Arrernte (Sprache), Sprache der indigenen Arrernte in Zentral-Australien

AMX